Adlène Guedioura – calciatore algerino
 Nacer Guedioura – ex calciatore algerino